Giovanna d'Aragona (1344-1385) – figlia di Pietro IV di Aragona e di Maria di Navarra,  sposò Giovanni d'Aragona conte di Empúries (1338-1398)
 Giovanna d'Aragona (1375-1407) – figlia di Giovanni I d'Aragona, sposò Matteo di Foix-Béarn e fu quindi contessa di Foix per matrimonio
 Giovanna d'Aragona (circa 1455-1475) – figlia illegittima di Ferdinando I di Napoli e Diana Guardato, fu moglie di Leonardo della Rovere, duca di Arce e Sora
 Giovanna d'Aragona (1455-1517) – seconda consorte del re Ferdinando I di Napoli, appartenente alla dinastia aragonese, fu madre di Giovanna d'Aragona (1478-1518)
 Giovanna d'Aragona (1477-1510) – figlia di Enrico d'Aragona, a sua volta figlio illegittimo di Ferdinando I di Napoli, e di Polissena Ventimiglia di Geraci, fu sposa di Alfonso Todeschini Piccolomini, secondo Duca d'Amalfi
 Giovanna d'Aragona (1478-1518) – figlia di Ferdinando I di Napoli, fu consorte del re Ferdinando II di Napoli, sorella dei re Alfonso II di Napoli e Federico I di Napoli appartenenti tutti alla dinastia aragonese
 Giovanna d'Aragona (1479-1555) – conosciuta anche come Giovanna la Pazza, figlia di Ferdinando II d'Aragona e di Isabella di Castiglia, sposò Filippo I di Castiglia e fu madre di Carlo V
 Giovanna d'Aragona (1479-1518) – figlia di Ferrante d'Aragona e di Giovanna d'Aragona, sposò Ferdinando II di Napoli
 Giovanna d'Aragona (1502-1575) – figlia di Ferdinando d'Aragona, duca di Montalto (a sua volta figlio illegittimo di Ferdinando I di Napoli e di Diana Guardato) e di Castellana di Cardona, fu sposa di Ascanio I Colonna duca di Paliano e conte di Tagliacozzo